Warped puede referirse a:

 Warped, canción de Red Hot Chili Peppers; o
 Warped Tour, festival de música canadiense.